Detta är en lista över småorter i Sverige, M-N.

M

N

Referenser 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

M-N